Passitschna (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Passitschna (Baryschiwka), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Baryschiwka
 Passitschna (Jarmolynzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi
 Passitschna (Nadwirna), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Nadwirna
 Passitschna (Stara Synjawa), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Stara Synjawa

 Passitschna (Iwano-Frankiwsk), Stadtteil von Iwano-Frankiwsk